Волейбольный турнир VIII летней Спартакиады народов СССР был проведён с 9 по 21 июня 1983 года в Москве.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда, а также приглашённые сборные Кубы, Перу, Венгрии и Болгарии.

Соревнования состояли из предварительного, полуфинального и финального этапов. На предварительном этапе 17 команд-участниц (сборные союзных республик, Москвы и Ленинграда) разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в полуфинальный этап, где к ним присоединились 4 приглашённые сборные. 12 команд-участниц полуфинальной стадии были разбиты на две группы, в которых играли по круговой системе. Команды, занявшие в группах одинаковые места, в стыковых матчах финального этапа определяют итоговую расстановку мест с 1-го по 12-е.

Итоговые 13—16-е и 17—21-е места по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3-и и 4—5-е места.

Результаты

Предварительный этап

Полуфинальный этап

Финальный этап 
 Матч за 1-е место. Куба — Москва 3:0.
 Матч за 3-е место. Украинская ССР — РСФСР 3:1.
 Матч за 5-е место. Перу — Казахская ССР 3:2.
 Матч за 7-е место. Белорусская ССР — Латвийская ССР 3:2.
 Матч за 9-е место. Узбекская ССР — Венгрия 3:2.
 Матч за 11-е место. Молдавская ССР — Болгария 3:1.

За 13—16 места

За 17—21 места

Призёры 
  Куба: Рубинельда Генри, Лазара Гонсалес, Нэнси Гонсалес, Эрения Диас, Хосефина Капоте, Норка Латамблет, Мирея Луис, А.Орутиньер, Х.О'Фаррилл, Мерседес Перес, Тереза Санта-Крус, Имилсис Тейес. Тренер — Антонио Пердомо.

  Москва: Людмила Базюк, Надежда Бородийчук, Любовь Голованова, Любовь Козырева, Марина Колосова, Наталья Корнеева, Е.Кузьмичёва, Ирина Маслова, Наталья Старшова (все — «Динамо» Москва), Светлана Бадулина, Елена Думинова, Людмила Чернышёва (все — ЦСКА). Тренер — Михаил Омельченко.

  Украинская ССР: Наталья Борисова, Марина Золотарёва, Марина Кочнева, Ирина Неведомская, Ольга Позднякова, Елена Соколовская (все — МедИн Одесса), Лариса Губка, И.Колесник, Евгения Назаренко (все — «Искра» Ворошиловград), Л.Букина, Ирина Малиночка, Л.Монич (все — «Орбита» Запорожье). Тренер — Юрий Курильский.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1983

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1983 год в волейболе
1983 год в Москве